Pippich ist der Familienname folgender Personen:

 Karel Pippich (1849–1921), böhmischer Politiker, Jurist, Schriftsteller und Musiker 
 Karl Pippich (1862–1932), österreichischer Maler

Siehe auch:
 Pippig